Röthebach steht für:
 Röthebach (Brucht), rechter Zufluss der Brucht unmittelbar vor Brakel, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Röthebach (Reutibach), linker Zufluss des Reutibachs vor Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Röthebach (Sarre),  rechter Zufluss der Sarre bei Remkersleben, Stadt Wanzleben-Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, siehe Sarre (Bode)

Siehe auch:
 Rothebach
 Röthbach
 Röthenbach
 Rötegrabenbach